Der Dreiband Grand Prix 1991/2 war das 26. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 13. Januar 1991 in Rhoon statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "DUTCH OPEN 1991" ausgetragen.

Geschichte 

Raymond Ceulemans gewann in Rhoon sein viertes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Dick Jaspers mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Franzose Richard Bitalis.

Turniermodus 

Es wurde ein Qualifikationsturnier gespielt. In der ersten Runde traten 41 Spieler (3 Freilose) an. In der zweiten Runde stiegen 43 Spieler neu ein. In der dritten Runde wurden 11 Spieler ermittelt die das Hauptturnier mit gesetzten BWA Spielern bestritten.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Abschlusstabelle

Endrunde

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1991/2
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Albrandswaard)